NGC 4742 (другие обозначения — MCG -2-33-32, UGCA 303, IRAS12490-1009, PGC 43594) — эллиптическая галактика (E4) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4742
Дева (созвездие)